159 км, 159-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Белоруссия 
 159 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Белорусская железная дорога. Код 135246

Россия 
 159 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога, на Кругобайкальской железной дороге в Култукском муниципальном образовании Слюдянского района Иркутской области. Код 934170
 159 км — пассажирская платформа, Дальневосточная железная дорога. Код 984413

 159 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 197026

 159 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Волгоградского региона Приволжской железной дороги на линии Саратов I — Иловля II. Код 621642. Находится около хутора Зелёный Гай Камышинского района Волгоградской области.
 159 км — упразднённый остановочный пункт, Октябрьская железная дорога, на 158,65 км перегона Кузнечное — Хийтола линии Кушелевка — Сортавала (Сортавальское направление) на территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского района.
 159 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 767115
 159 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 581939

Украина 
 159 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 452032
 159 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 452117
 159 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 465210